Republikan kan vara:

 Republikan – förespråkare för en stat vars politiska makt innehas av eller utgår från en statschef som företräder folket, se republik
 Republikan (USA) – medlem av Republikanska partiet i USA.
 Republikan (i Nordirland) – en förespråkare för en ideologi som syftar till att skapa en självständig nation som omfattar hela ön Irland, se Irländsk republikanism
 Republikan (i Spanien) – samlingsbegrepp för de som stred på den förlorande sidan i spanska inbördeskriget 1936-1939, se Bando republicano

Se även
 Republikanerna (olika betydelser)
 Republikanism – en politisk rörelse vars mål är republik i stället för monarki
 Republikanism i Sverige – ett samlande namn strävandena att göra Sverige till en republik och att avskaffa den svenska monarkin
 Republik – ett statsskick
 Folkrepublik – en benämning på många socialistiska stater under efterkrigstiden